Замшаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Замшаны — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Замшаны — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Украина 
 Замшаны — село в Ратновском районе Волынской области.